Bolko I może dotyczyć:
 Bolko I Surowy/Srogi/Jaworski – książę jaworski 1278–1301, również lwówecki, świdnicki
 Bolko I opolski – książę opolski 1281–1313

Zobacz też 
 Bolesław I